Clermont [klermon] může být:

 Clermont-Ferrand – město ve střední Francii
 Clermont (Florida) – město na Floridě
 Clermont (Georgie) – město v Georgii
 Clermont (Indiana) – město v Indianě
 Clermont (Iowa) – město v Iowě
 Clermont (Kentucky) – vesnice v Kentucky
 Clermont (New York) – město v New Yorku
 Clermont (Oise) – francouzská obec v departementu Oise
 Clermont-en-Argonne – francouzská obec v departementu Meuse

Externí odkazy